Аравийская (северноаравийская) языковая группа относится к центральносемитской ветви западносемитской подсемьи семитских языков. Она включает:
 Северноаравийский ареал () представлен несколькими языковыми формами, известными по кратким надписям из различных районов Северной Аравии, древнейшие из которых восходят по крайней мере к VI в. до н. э. Принято выделять четыре группы памятников этого типа (в некоторых современных исследованиях корректность этой классификации ставится под сомнение): самудские (), лихьянские (), сафаитские, или сафские () и хасаитские ().
 Центральноаравийский ареал представлен следующими языковыми образованиями:
 Древние (доисламские) арабские диалекты:
 северноарабские диалекты («диалекты Аднана»)
 западноарабские диалекты — Хиджаз
 южноарабские диалекты («диалекты Кахтана»)
 восточноарабские диалекты — основной источник классического арабского языка
 Классический арабский язык
 сложившийся на его основе современный арабский литературный язык
 Многочисленные современные арабские разговорные формы, которые со структурной точки зрения могут быть разделены на несколько языков:
 Магрибская группа диалектов (≈язык)
 Египетско-суданская группа диалектов (≈язык)
 Сиро-месопотамская группа диалектов (≈язык)
 Аравийская группа диалектов (≈язык)
 Среднеазиатская группа диалектов (≈язык)

Современные еврейско-арабские диалекты как правило отличаются от соответствующих не-еврейских диалектов лишь лексически (из-за наличия большого числа заимствований из древнееврейского и арамейского), хотя некоторые в силу поздних миграций отличаются более значительно (в Ливии, Ираке, частично в Египте).

Основные особенности арабского языка, противопоставляющие его всем остальным центральносемитским (и, шире, западносемитским): слияние прасем. *š и *s в s (в противоположность древнееврейскому, арамейскому и южноаравийским эпиграфическим языкам); нунация у имен в единственном и правильном множественном числе женского рода; обобщение *-at- в качестве показателя женского рода у имен (также в СЮЯ); двухпадежное склонение у ряда классов имен в единственном и «ломаном» множественном числе; пассивное причастие основной породы с префиксом ma-; определённый артикль ʔal-; продуктивное употребление адъективных образований модели ʔaCCaC- и диминутивной модели CuCayC-; согласование форм множественного числа неодушевленных имен по 3-му лицу единственного числа женского рода.

Литература 
 Cantineau, Jean (1955). «Le dialectologie arabe» Orbis 4:149-169.
 Fischer, Wolfdietrich, & Otto Jastrow (ed) (1980). Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden: Harrasowitz.
 Kaye, Alan S., & Judith Rosenhouse (1997). «Arabic Dialects and Maltese» The Semitic Languages. Ed. Robert Hetzron. New York: Routledge. Pages 263—311.
 Lozachmeur, H., (ed.), (1995) Presence arabe dans le croissant fertile avant l’Hegire (Actes de la table ronde internationale Paris, 13 Novembre 1993) Paris: Editions Recherche sur les Civilisations. ISBN 286538 2540
 Macdonald, M.C.A., (2000) «Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia» Arabian Archaeology and Epigraphy 11(1), 28-79
 Scagliarini, F., (1999) «The Dedanitic inscriptions from Jabal 'Ikma in north-western Hejaz» Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 29, 143—150 ISBN 2-503-50829-4
 Sobelman, H., (ed.) (1962). Arabic Dialect Studies. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics and the Middle East Institute.
 Winnett, F.V. and Reed, W.L., (1970) Ancient Records from North Arabia (Toronto: University of Toronto)

Семитские языки